Pat McCormick (1927-2005), attore comico e scrittore statunitense
Pat McCormick (n. 1930), tuffatrice statunitense quattro volte campionessa in due diverse specialità in due consecutive edizioni dei Giochi olimpici (Helsinki 1952 e Melbourne 1956)
Pat McCormick, conduttore televisivo statunitense e titolare di una rubrica di meteorologia del canale televisivo della California KTVU